Pelamis bezeichnet:
 Eine Bauart eines Wellenkraftwerk. Siehe Seeschlange (Wellenkraftwerk)
 Eine monotypische Gattung der Seeschlangen (taxonomisch umstritten), siehe Plättchenseeschlange (Pelamis platura)